Pertusa kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Pertusa (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Huesca, 
 Pertusa (kommun), Aragonien, Provincia de Huesca, 

Robotskapade Spanienförgreningar